Aistopetalum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Aistopetalum ingår i familjen Cunoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreordningen
Aistopetalum